Kuenburg, auch Khünburg, Khuenburg, Küenburg, Khuenburg; Kienburg steht für:

Orte:
 Khünburg (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft der Gemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten

Bauten:
 Schloss Frohnburg, in Salzburg (Alternativname)
 Schloss Kuenburg (Tamsweg), in Tamsweg
 Burgruine Khünburg, in Hermagor, Kärnten
 Palais Khuenburg, ehemaliges Grazer Stadtpalais im Bezirk Innere Stadt
Personen:
 ein kärntnerisch-steirisch-salzburgisches Adelsgeschlecht, siehe Kuenburg  – dort zu Namensträgern

Siehe auch:
 Kienburg
 Kühnberg